Андерс Юган фон Гепкен (1712—1789) — шведський політичний і державний діяч
 Даніель Ніклас фон Гепкен (1669—1741) — шведський державний діяч, барон.
Шведські прізвища